Souboj pohlaví či bitva pohlaví (angl. Battle of the Sexes) je termín odkazující na střet mužského a ženského pohlaví. Jednotlivé významy jsou uvedeny níže:

 souboj pohlaví (teorie her) – jedna ze strategií v teorii her,
 Souboj pohlaví (tenis) – označení tenisového zápasu z roku 1973 mezi Billie Jean Kingovou a Bobby Riggsem,
 Souboj pohlaví (film) – životopisný sportovní film z roku 2017 na motivy tenisového zápasu z roku 1973,
 The Battle of the Sexes (film, 1959) – britská filmová komedie z roku 1959 s Peterem Sellersem v hlavní roli,
 Battle of the Sexes (album) – studiové album amerického rappera Ludacrise z roku 2010.